Weinstraße 5 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Weinstraße 5 (Deidesheim)
 Weinstraße 5 (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Südstadt-Bult #Südstadt
 Weinstraße 5 (Volkach), siehe Liste der Baudenkmäler in Volkach #Restliche Kernstadt
 Weinstraße 5 (Wachtendonk), siehe Liste der Baudenkmäler in Wachtendonk